Hrvatska:
 Prijevor, Mljet, skup naselja na Mljetu
 Prijevor (Dubrovnik), naselje u Rijeci dubrovačkoj

BiH
 Prijevor (Ravno, BiH), naselje u općini Ravnom
 Prijevor (Kladanj, BiH), naselje u općini Kladanj
 Prijevor (Bileća, BiH),  naselje u općini Bileća

Crna Gora
 Prijevor (Herceg Novi, Crna Gora), naselje u općini Herceg Novi
 Prijevor (Budva, Crna Gora), naselje u općini Budva

Srbija
 Prijevor (Čačak, Srbija), naselje u okolici Čačka